Вараждинска, Вараждинская жупания () — жупания на севере Хорватии на границе с Словенией. Административный центр жупании — город Вараждин.

География 
Площадь жупании — 1262 км². На севере жупания граничит с жупанией Меджимурска, на юго-востоке — с Копривничко-Крижевачка, на юге — с Загребачка, на юго-западе — с Крапинско-Загорска. На северо-западе жупания граничит со Словенией. По территории жупании проходит ряд важных автомобильных и железнодорожных магистралей, по направлениям Будапешт — Вараждин — Загреб и Марибор — Вараждин — Осиек.

Северная часть жупании расположена на низменной долине Дравы, южная более холмистая. Граница с жупанией Крапинско-Загорска проходит вдоль гор Иваншчица, граница с Копривничко-Крижевачка — по горам Калник.

Население и административное деление 

В соответствии с данными переписи 2001 года, на территории жупании проживало 184 769 человек, 97,7 % составляют хорваты, 0,4 % — сербы, 0,3 % — словенцы.

В административном отношении жупания разделена на шесть городов и 22 общины (по данным на 2001 год).

Города:
 Вараждин
 Лудбрег
 Лепоглава
 Иванец
 Нови-Мароф
 Вараждинске-Топлице

Общины:
 Бедня
 Беретинец
 Брезница
 Брезнички-Хум
 Цестица
 Донья-Воча
 Доньи-Мартиянец
 Горни-Кнегинец
 Ялжабет
 Кленовник
 Льюбешчица
 Мали-Буковец
 Марушевец
 Петриянец
 Срачинец
 Свети-Джурдж
 Свети-Илия
 Трновец-Бартоловечки
 Велики-Буковец
 Видовец
 Виница
 Високо

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт жупании Вараждин